Garage (berging)
Garage (bedrijf)
Le Garage (restaurant), een restaurant van Joop Braakhekke
The Garage (Norwich), een museum in Norwich
De Garage (televisieprogramma), een autoprogramma van de VPRO
De Garage (televisieserie), een televisieserie van Veronica
The Garage (1920), een Amerikaanse korte film met Buster Keaton
The Garage (2006), een Amerikaanse film geregisseerd door  Carl Thibault
Rogers Arena, ook The Garage, een indoorsportarena in het centrum van de Canadese stad Vancouver 
muziekstromingen:
Garagerock
Garage (house)
UK garage